Irena Gieysztorowa (1914-1999) – polska historyk
 Irena Gieysztorowa (1902-1985) – polska geograf